Маба (народ) — народ в Африке, говорящий на мабанских языках
 Маба (язык) — язык в Африке, принадлежащий к нило-сахарской макросемье, мабанской семьи
 Маба (город в Китае) — город в Китае, в провинции Гуандун
 Маба (Индонезия) — город в Индонезии, в провинции Северное Малуку